Ма́нычское се́льское муниципа́льное образова́ние — сельское поселение в Ики-Бурульском районе Калмыкии.

Административный центр — посёлок Маныч.

География 
Манычское СМО граничит:
 на западе — с Зундатолгинским и Кевюдовским СМО,
 на севере — с Приманычским СМО,
 на северо-востоке — с Ики-Бурульским СМО,
 на востоке — с Хомутниковским, Чограйским и Манцинкецовским СМО,
 на юге — со Ставропольским краем.

В южной части СМО расположено Чограйское водохранилище (частично).

Население 

По состоянию на 01.01.2012 г. население СМО составляет 488 человек или 4,3 % населения Ики-Бурульского района. Большая часть населения проживает в посёлке Маныч — 396 человек или 81,1 % населения СМО. Численность населения посёлка Манджикины составляет 92 человека (18,9 %).

 Национальный состав 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Ики-Бурульского района
Сельские поселения Калмыкии